Ка́менский райо́н () — упразднённая административная единица на юго-востоке Черкасской области Украины. Административный центр — город Каменка.

География 
Площадь — 725 км2 (это 3,47 % от площади области).

История 
Район образован в 1923 году. Упразднён 30 декабря 1962 года, восстановлен 8 декабря 1966 года. 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Черкасского района.

Демография 
Население района составляет 36 тыс. человек (данные 2005 г.), в том числе в городских условиях проживают около 15 тыс. Всего насчитывается 30 населенных пунктов.

Населённые пункты 
 1 город районного значения: Каменка
 23 села: Баландино • Вербовка • Грушковка • Жаботин • Катериновка • Косари • Кохановка • Куликовка • Лебедевка • Лубенцы • Лузановка • Михайловка • Олянино • Пляковка • Радивановка • Райгород • Ребедайловка • Ревовка • Телепино • Тимошовка • Флярковка • Юрчиха • Яровое
 6 посёлков: Богдановское • Греково • Калиновка • Копейчана • Лесовое • Сокирное

Примечания

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Каменский район — экономика района, органы власти, сельские советы